Моисей Исаакович Козинцов (1859, Стародуб, Черниговская губерния — 1925 или 1930) — русский медик (санитарный врач, терапевт и педиатр), учёный в области социальной гигиены.

Биография 
Семья происходила из Стародуба, где одному брату М. И. Козинцова принадлежала типография, а другой брат — Юлий Исаакович Козинцов — до переезда в Киев был частным поверенным при Стародубском окружном суде. С 1895 года служил окружным санитарным врачом, а также врачом женской гимназии в Новозыбкове. Надворный советник, член военно-медицинского ведомства, директор уездного попечительства о трезвости. Одновременно с 26 июля 1895 года — главный попечитель Киевского учебного округа. С 22 марта 1900 года — городовой врач Новозыбкова.

В 1913 году переехал с семьёй в Киев (откуда происходила его жена), принимал больных в коммерческой клинике «Квисисана» на Большой Житомирской улице, 19, и в бесплатной амбулатории филантропов Бабушкиных на Тверской, 7. Проживал в доме № 22, кв. 2 по Мариинско-Благовещенской улице (впоследствии улица Саксаганского). 

16 ноября 1896 года защитил диссертацию доктора медицины по теме «Серноспичечное производство в санитарном отношении» (санитарно-статистическое исследование серно-спичечных фабрик Новозыбковского уезда Черниговской губернии), в том же году она была опубликована отдельной монографией. Занимался просветительской и краеведческой публицистикой, в частности был автором книг «Алкоголизм и общественная борьба с ним» (по поводу открытия попечительств о трезвости, 1896) и «Князь Николай Дмитриевич Долгоруков» (материалы к биографии, 1903). 

Ряд медицинских трудов М. И. Козинцова по лечению алкоголизма, клинике сифилитических артропатий и другим вопросам клинической медицины был опубликован в российских и немецких медицинских журналах. Автор учебника по гигиене (1909).

Публикации 
 Серноспичечное производство в санитарном отношении (санитарно-статистическое исследование серно-спичечных фабрик Новозыбковского уезда Черниговской губернии). Стародуб: Типография А. И. Козинцова, 1896. — 162 с.
 Алкоголизм и общественная борьба с ним (по поводу открытия попечительств о трезвости). Стародуб: Типография А. И. Козинцова, 1896. — 28 с.
 Влияние экзаменов на здоровье учащихся: Санитарно-статистическое исследование. СПб: Типография Я. Трей, 1899. — 10 с.
 Князь Николай Дмитриевич Долгоруков (материалы к биографии). Стародуб: Типография А. И. Козинцова, 1903. — 29 с.
 Курс гигиены. СПб, 1909. — 324 с.
 Георг Мейер. Новейшие способы распознавания и лечения сифилиса: Микроскопическая диагностика, вассерманова реакция, лечение сальварсаном. Перевод с немецкого и предисловие доктора медицины М. Козинцова. Киев: Атлас, 1911. — 73 с.

Семья 
 Жена (с 17 сентября 1898 года) — Анна Григорьевна Лурье, происходила из киевской раввинской семьи и приходилась сестрой ленинградскому гинекологу Розе Григорьевне Лурье и дерматовенерологу Александру Григорьевичу Лурье, профессору и заведующему кафедрой кожно-венерических болезней Киевского института усовершенствования врачей, двоюродной сестрой писателю Илье Григорьевичу Эренбургу.
 Дочь — Любовь Козинцова, художница, была замужем за литератором И. Г. Эренбургом. 
 Сын — Григорий Козинцов, режиссёр, был женат на актрисе Софье Зиновьевне Магарилл.
 Внук — Александр Козинцев, доктор исторических наук.

Примечания 

Родившиеся в 1859 году
Родившиеся в Стародубе
Персоналии:Новозыбков
Умершие в 1930 году
Медики Российской империи
Краеведы Российской империи
Медики Украины
Гигиенисты
Публицисты Российской империи